Don suisse peut faire référence à :

 Don suisse pour la Fête nationale (1909-1991), une fondation, qui devient la Fondation Pro Patria Fête nationale ou Fondation suisse Pro Patria (1992- )
 Don suisse pour les victimes de la guerre (1944-1948), une fondation privée.
 Le Don suisse, nom donné à certains baraquements construits à Saint-Lô en France, après la Seconde Guerre mondiale, avec l'aide financière du Don suisse et le soutien de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO).

Voir aussi 
 Don national suisse pour nos soldats et leurs familles (1919- )